

Sigle 

 Grams per square metre – Grammi per metro quadrato Unità di misura della granulosità della carta.
 Groupe Spécial Mobile – nome originario del Global System for Mobile Communications, standard della telefonia mobile

Codici 
 GSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civiel di Gheshm (Iran)
 GSM – codice vettore ICAO di Flyglobespan